Иллинойс:

 Иллинойс (штат) — штат в США.

Другие значения 

 Иллинойсы — племя коренных народов США
 Иллинойс — неосуществлённый проект небоскрёба

Образовательные учреждения 

 Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне — крупнейший кампус в системе Иллинойсского университета
 Иллинойсский колледж — частный колледж гуманитарных наук, расположенный в Джексонвилле

Топонимы 

 Иллинойсская земля — регион колониальной Америки
 Территория Иллинойс — организованная территория США, существовавшая с 1809 по 1818 год
 Иллинойс (река) — приток реки Миссисипи в штате Иллинойс

Музыка 

 Иллинойз — российская рок-группа
 Illinois (группа) — американская инди-рок группа
 Illinois (альбом Суфьяна Стивенса) — альбом, выпущенный в 2005 году Суфьяном Стивенсом
 Illinois (альбом Бретта Элдриджа) — альбом, выпущенный в 2015 году Бреттом Элдриджом

См. также